Música
 "Freak" (canção de Estelle)
 "Freak" (canção de Silverchair)
"Freak" (canção de Sub Urban)
 "Freak" (canção de Lana Del Rey)

Cinema
 Freaks — filme de 1932
 The Freak — filme de Charlie Chaplin

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema